L'encre est un liquide fortement teinté qui sert à marquer un support.

Le terme encre peut aussi se référer à :

Nom d'artiste 
Le terme peut aussi se rapporter à :
 Yann Tambour, dont c'est un des noms d'artiste : Encre

Édition 
Plusieurs maisons d'édition et revues francophones comportent le mot Encre dans leur intitulé :

Festivals littéraires 
 Sang d'encre
 Festival Encres vives de Provins

Prix littéraires 
 Prix Sang d'encre et son petit frère Prix BD noire Bulles d'encre
 Prix de l'association Délires d'encre
 Prix littéraire Encre d'or
 Prix Encre Marine (Toulon) organisé par la Marine nationale
 Prix Folies d'encre
 Prix Encre noire

Biologie 
 L'encre est l'un des noms du sépia, liquide sécrété par certains céphalopodes.
 La maladie de l'encre, provoquée par un champignon, affecte le châtaignier, dont les racines prennent une coloration noire.

Voir aussi 
 Encre de Chine
 Bâton d'encre, Pierre à encre